

Церква святого Юрія — церква у м. Битів.

Церква святого великомученика Юрія Переможця — Шманьківчики, УПЦ КП
 Церква святого Юрія — Шманьківчики, УГКЦ
 Церква святого Юрія — Яворів, УГКЦ

Див. також 
 Святий Юрій

Церкви Святого Юрія